

W Londynie 
 Wimbledon – dzielnica
 Municipal Borough of Wimbledon – dawna gmina
 Okręg wyborczy Wimbledon – okręg wyborczy
 Wimbledon – stacja kolejowa
 Wimbledon College – szkoła katolicka

Sport 
 Wimbledon – turniej tenisowy
 Wimbledon F.C. – klub piłkarski w Londynie, założony w 1899, który zmienił nazwę na Milton Keynes Dons w 2004
 AFC Wimbledon – klub piłkarski w Londynie założony w 2002 roku
 Wimbledon Dons – klub żużlowy
 Wimbledon Hockey Club – klub hokejowy
 Wimbledon Stadium – stadion żużlowy, na którym organizowane są wyścigi chartów oraz wyścigi samochodowe

Pozostałe

Lokacje 
 Wimbledon – miejscowość w Nowej Zelandii, w regionie Manawatu-Wanganui, w dystrykcie Tararua
 Wimbledon – miejscowość w USA, w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes

Inne 
 Wimbledon – film fabularny z 2004
 Edward Cecil (1572–1638) – angielski arystokrata, polityk i oficer, 1. wicehrabia Wimbledonu